Op 10 mei 1988 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken, slechts zeven maanden na de laatste verkiezingen. De eerste minister Poul Schlüter schreef verkiezingen uit nadat de door de Conservatieve Volkspartij geleide coalitie viel nadat men niet tot een akkoord kwam met de sociaaldemocraten in het buitenlands beleid. In een parlementair debat beschuldigde de eerste ministerde leider van de sociaaldemocraten Svend Auken, van het niet nakomen van een politieke deal tussen hen beiden, terwijl Auken op zijn beurt de eerste minister beschuldigde van liegen tegen het publiek.

Deze verkiezing veranderde echter amper iets aan de samenstelling van het Folketing. Fælles Kurs slaagde er niet in de kiesdrempel van 2% te halen en verloor zijn vier zetels. De Centrum Democraten en de Kristendemokraterne verlieten de regering (hoewel ze deze bleven steunen) en werden vervangen door de Socialistische Volkspartij. De reden hiervoor was dat Schlütter nu ook een meerderheid had in het buitenlands beleid, dat de verkiezingen had veroorzaakt. Toch bleven de Centrum Democraten en de Christelijke Volkspartij de regering steunen.
De opkomst was 85.7% in Denemarken, 70.3% in de Faeröer en 57.9% in Groenland.

Resultaten

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 1988